C21H22O5 – formula molecolare dell'epossibergamottina
C21H22O5 – formula molecolare del xantumolo

Formule molecolari